Чемпионат Европы по борьбе 2011 года проводился с 29 марта по 3 апреля в немецком городе Дортмунд. Во время соревнований был разыгран 21 комплект наград. В командном зачёте победу одержали спортсмены сборной России, завоевавшие 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-Римская борьба

Вольная борьба (женщины)

См. также 
 Чемпионат мира по борьбе 2011

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте федерации спортивной борьбы России

2011 год в борьбе
Март 2011 года
Апрель 2011 года
Спорт в Германии в 2011 году
2011
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
борьба
Международные соревнования по борьбе в Германии
Чемпионаты Европы в Германии